El término Casabianca puede designar a:

Localidades 
 Casabianca, comuna francesa ubicada en Córcega;
 Casabianca, municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima.

Personas 
 Luc-Julien-Joseph Casabianca, oficial francés desaparecido en la batalla del Nilo;
 Rafael de Casabianca, general francés, hermano del anterior;
 Claudia Casabianca, tenista argentina.

Otros 

 Casabianca (Q183), submarino francés que integró las fuerzas de la liberación francesa durante la Segunda Guerra Mundial;
 Casabianca, poema escrito a principios del siglo XIX por la británica Felicia Hemans acerca de Luc Casabianca;